Laura Ingalls Wilder – pisarka, autorka książek z serii Domek na prerii
 Laura Ingalls – pilot